AK-47 peut désigner :
 AK-47, la Kalachnikov, un fusil d'assaut ;
 AK-47, le surnom du joueur de basket-ball russe Andreï Kirilenko.

Voir aussi 
 , un rappeur suisse

Référence